Les Yeux clos peuvent désigner :
Les Yeux clos, un tableau d'Odilon Redon.
Les Yeux clos, un film de Louis Feuillade.

Homonymie de titre